Полта́вка () — село,
Полтавский сельский совет,
Гуляйпольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321885501. Население по переписи 2001 года составляло 1113 человек.

Является административным центром Полтавского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Ольговское и
Охотничье.

Географическое положение 
Село Полтавка находится на берегу реки Янчур (в основном на левом берегу),
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Малиновка,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Новониколаевка,
на противоположном берегу — село Охотничье.
По селу протекает несколько пересыхающих ручьёв с запрудами.

История 
 Село основано в 1806 году выходцами из села Старые Санжары Полтавской губернии под названием Санжаровка.
 В 1946 году переименовано в село Полтавка.
 На фронтах Великой Отечественной войны воевали 400 жителей села, 218 из них погибли, 79 — за воинскую доблесть награждены орденами и медалями СССР.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Школа-интернат.
 Амбулатория.

Достопримечательности 
 В селе находится братская могила советских воинов, погибших при освобождении Полтавки. В честь воинов сооружён памятник.

Известные жители и уроженцы 
 Крупий, Василий Лазаревич (1929—2007) — Герой Социалистического Труда.

Литература 
 I. Кушніренко, В. Жилінський, Санжарівске коріння , Запоріжжя, Дніпровський металлург, 2009, ISBN 978-966-2962-82-6

Примечания